Longcheng bezeichnet:

 Longcheng (龙城区), Stadtbezirk von Chaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Longcheng (Helong) (龙城镇), Großgemeinde der Stadt Helong in der chinesischen Provinz Jilin
 Longcheng (Pengze) (龙城镇), Großgemeinde im Kreis Pengze in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Longcheng (Xiao) (龙城镇), Großgemeinde im Kreis Xiao in der chinesischen Provinz Anhui
 Longcheng (Yancheng) (龙城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yancheng in der chinesischen Provinz Henan
 Longcheng (Chenggong) (龙城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chenggong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longcheng (Longgang) (龙城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longgang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longcheng (Longmen) (龙城街道), Straßenviertel im Kreis Longmen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longcheng (Xiaodian) (龙城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiaodian in der chinesischen Provinz Shanxi
 Longcheng (Xichuan) (龙城街道), Straßenviertel im Kreis Xichuan in der chinesischen Provinz Henan